A CPHL jelentheti az alábbiakat:

 Central Hockey League (1963–1984), észak-amerikai alsóbb osztályú profi liga. 
 Canadian Professional Hockey League, 1926–1929 között létezett alsóbb osztályú profi liga Kanadában
 Canadian Professional Hockey League (1929–1930), félprofi liga Ontarioban.